Poranesi – abitanti di Porana
Poranesi – abitanti di Porano